

Cinéma et télévision 

 Under the Gun est un film américain réalisé par Ted Tetzlaff en 1951.
 Under the Gun est un film américano-australien réalisé par James Sbardellati en 1988.
 Under the Gun est un film canadien réalisé par Clay Borris en 1994.
 Under the Gun est le titre original du film australien Iron Fist, réalisé par Matthew George en 1995.
 Under the Gun est un film américain réalisé par Patrick Higgins en 2004.

Musique 

 Under the Gun est un groupe américain de punk rock formé en 1997.
 Under the Gun est un album du groupe Poco sorti en 1980.
 Under the Gun...A Portrait of Aldo Nova est un album d'Aldo Nova sorti en 2007.
 Under the Gun est une chanson du groupe Circle Jerks présente sur l'album Golden Shower of Hits sorti en 1983.
 Under the Gun est une chanson du groupe Deep Purple présente sur l'album Perfect Strangers sorti en 1984.
 Under the Gun est une chanson du groupe Kiss présente sur l'album Animalize sorti en 1984.
 Under the Gun est une chanson du groupe Danger Danger présente sur l'album Danger Danger sorti en 1989.
 Under the Gun est une chanson du groupe The Sisters of Mercy présente sur l'album A Slight Case of Overbombing sorti en 1993.
 Under the Gun est une chanson de Blondie présente sur l'album No Exit sorti en 1999.
 Under the Gun est une chanson du groupe Dokken présente sur l'album Long Way Home sorti en 2002.
 Under the Gun est une chanson du groupe The Killers présente sur l'album Sawdust sorti en 2007.